Donačka Gora je lahko:

 Donačka Gora, naselje pod Donačko goro v občini Rogatec
 Donačka gora, gora nad naseljem Rogatec